Cuvântul Vulcan se poate referi la:
 Vulcan (o deschizătură pe suprafața Pământului prin care erupe magma)
 Vulcanus, zeu în Mitologia romană
 Vulcan, nume de familie românesc
 Vulcan, Alba, localitate din județul Alba
 Vulcan, oraș în județul Hunedoara
 Vulcan, Brașov (mai demult "Vulcăndorf"), localitate în județul Brașov, reședința comunei cu același nume
 Vulcan, Mureș (mai demult "Vălcăndorf"), sat aparținător de comuna Apold, județul Mureș
 Vulcan, Alberta, oraș în Canada
 Muntele Vulcan, masiv muntos și arie naturală protejată din județul Hunedoara
 Uzinele Vulcan, uzine din București
 Vulcan - planetă și rasă din universul fictiv Star Trek

Vezi și 
 Vulcănești (dezambiguizare)
 Vulcănescu (dezambiguizare)
 Vulcăneasa